Abdulahi ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Abdulahi (* 1990), finnischer Fußballspieler
 Shami Abdulahi (* 1974), äthiopischer Marathonläufer